Dewey pode-se referir a:

Pessoas 
Melvil Dewey, bibliotecário norte-americano
John Dewey, filósofo norte-americano
Dewey Bunnell, músico inglês
Thomas E. Dewey, político norte-americano

Lugares 
Dewey (Oklahoma), cidade de Oklahoma
Condado de Dewey (Dakota do Sul), condado em Dakota do Sul
Dewey-Humboldt, região censo-designada no Arizona
Dewey Beach, cidade de Delaware

Outros 
Classificação decimal de Dewey, sistema de classificação de documentos
Dewey Largo, personagem de Os Simpsons
Dewey: Um Gato entre Livros, livro de Vicki Myron

Desambiguação
Desambiguações de topônimos